Істад (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Істад — місто у Швеції, у лені Сконе.